Blockheads steht für:
 Blockheads (Band), eine Grindcore-Band
 Block-Heads, der englische Titel der US-amerikanischen Filmkomödie Laurel und Hardy: Die Klotzköpfe
 The Blockheads, eine britische Band der 1970er/1980er Jahre, die vornehmlich mit Ian Dury als Ian Dury & the Blockheads bekannt war

Siehe auch:
 Blockhead